O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982, originalmente denominado Taça de Ouro pela CBF, foi a vigésima sexta edição do Campeonato Brasileiro e foi vencido pelo Flamengo.

Foi mantido o mesmo sistema do ano anterior, com acesso da Taça de Prata para a Taça de Ouro no mesmo ano. Desta vez, os classificados foram Corinthians, America do Rio, São Paulo do Rio Grande do Sul e Atlético Paranaense.

A final foi decidida somente no terceiro jogo, com o Flamengo conquistando o seu segundo título brasileiro sobre o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O Guarani nesse ano conquistou o recorde de média de gols no Campeonato Brasileiro, com 2,65 gols por partida.

O campeão da Taça de Prata nesse ano foi o Campo Grande, do Rio de Janeiro.

A maior goleada do campeonato foi no jogo Guarani 8–0 River, em 4 de fevereiro.

Participantes

Fórmula de disputa 
Primeira fase: Os quarenta clubes foram organizados em oito grupos com cinco clubes cada, jogando em turno e returno dentro dos grupos. Classificaram-se os três primeiros colocados de cada grupo, com os quartos colocados indo para a repescagem.

Repescagem: Os clubes que ficaram na quarta colocação de cada grupo da primeira fase foram dispostos em quatro pares, enfrentando-se em jogo único. Os quatro vencedores classificaram-se para a segunda fase.

Segunda fase: Os 24 clubes classificados na primeira fase, os quatro classificados na repescagem e os quatro primeiros colocados da primeira fase da Taça de Prata foram divididos em oito grupos com quatro clubes cada. Jogando entre si dentro dos grupos, em turno e returno, classificaram-se os dois primeiros colocados de cada grupo.

Fase final (com oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais): Sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. No caso de empate na soma dos resultados, o time com melhor campanha na primeira fase avançaria para a fase seguinte. Exceção: na última etapa (finais), empate na soma dos dois primeiros jogos levaria a um terceiro confronto; se este terminasse empatado, seria campeão o clube com melhor campanha durante todo o campeonato.

Fase final 

Jogo extra: Flamengo 1 × 0 Grêmio

 Classificado pela campanha na primeira fase.

A decisão

Premiação

Bola de Prata de 1982 
Os melhores jogadores do campeonato em suas posições, eleitos pela revista Placar:

 Carlos   Leandro  •  Juninho Fonseca  •  Edinho  •  Wladimir     Zico  •  Batista  •  Pita   Lúcio  •  Careca  •  Biro-Biro 

Artilheiro:  Zico 
| Vencedor da Bola de Ouro </span>

Classificação final 

(1) Corinthians, America-RJ, São Paulo-RS e Atlético-PR entraram na disputa diretamente na segunda fase, classificados via Taça de Prata.

(2) De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.

Artilheiros 
Zico (Flamengo), 21 gols
Serginho Chulapa (São Paulo), 20 gols

Campanha do Campeão

Fonte: Fichas Técnicas Campeão Brasileiro de 1982

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Futebol do Brasil

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1982 no Brasil